Taliesin (bard), bard aan Uriens hof van Rheged
 Boek van Taliesin, een veertiende-eeuws Welsh handschrift
 Taliesin (villa), een zomerhuis in Wisconsin
 Taliesin West, een winterverblijf in Arizona